Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana
Bangui, municipalità delle Filippine nella provincia di Ilocos Norte
Bangui, comune del Niger nel dipartimento di Madaoua